Bernstorff kan syfta på:

 Bernstorff (släkt) – en tysk-dansk adelsätt
 Bernstorff slott – ett danskt slott, ursprungligen uppfört för ätten Bernstorff